Кардмахи — название населённых пунктов в России:
 Кардмахи — хутор в Левашинском районе Дагестана.
 Кардмахи — село в Сергокалинском районе Дагестана.